Knekt kan syfta på:

 Knekt – en gammal beteckning för fotsoldat
 Bergsknekt – en svensk historisk titel som avser en knekt vid bergsbruk
 Knekt (valör) – en av de tretton valörerna i en vanlig standardkortlek
 Knekt (kortspel) – ett enkelt sticktagningsspel för tre till fem spelare
 Knekt (arkitektur) – en arkitektonisk term